Union Island kan syfta på följande:
 Union Island, ö i Saint Vincent och Grenadinerna 
 Union Island, British Columbia, ö i Kanada